Alphonse Goetz (1865, Estrasburg – 1934, Chaumont-en-Vexin), jugador d'escacs
 Franklin Albricias Goetz (Alacant, 1892 - Pully, 1972), polític republicà i mestre a l'Escola evangelista d'Alacant que va ser president de la Diputació
 Henri Goetz (1909-1989), pintor francès i gravador surrealista nord-americà
 Hermann Goetz (Königsberg, Prússia Oriental, 1840 - Zuric, Suïssa, 1876), compositor alemany
 Hugo Goetz (Chicago, Illinois, 1884 – Foley, Alabama, 1972), nedador estatunidenc 
 Julia Goetz Maurez (Alsàcia,  - Alacant, 1930), pedagoga innovadora que desenvolupà la seva tasca a Alacant